

Geografia 
Slovenia
 Robič – frazione del comune di Caporetto

Persone 
 Antony Robic (1986) – calciatore francese
 Ivo Robić (1923-2000) – cantautore croato
 Jean Robic (1921-1980) – ciclista francese
 Jure Robič (1965-2010) – ciclista sloveno

Altro 
 Robic – linguaggio di programmazione